Slaget vid Québec eller slaget om Québec kan avse:

Krig
 Övertagandet av Québec (1629), utan strid av engelska kapare som leddes av David Kirke under trettioåriga kriget.
 Slaget vid Québec (1690) – misslyckat engelska försökt att erövra staden under pfalziska tronföljdskriget eller Kung Vilhelms krig.
 Quebecexpeditionen (1711), brittisk expedition för att erövra staden under drottning Annas krig eller spanska tronföljdskriget; expeditionen vände tillbaka efter fartyg strandat på Saint Lawrencevikens kust.
 Slaget på Abrahams slätter (1759), framgångsrik erövring av staden av britterna i sjuårskriget eller fransk-indianska kriget
 Slaget vid Sainte-Foy (1760), fransk seger över brittiska trupper utanför staden under sjuårskriget eller fransk-indianska kriget.
 Slaget vid Québec (1775) – misslyckat amerikanskt försök att erövra staden under det amerikanska revolutionskriget.